Lazarevac je lahko:
 Lazarevac, Blace (Srbija)
 Lazarevac, Kruševac (Srbija)
 Lazarevac (Srbija)